Atomic Betty este un serial animat franța produs de Atomic Cartoons, Breakthrough Films & Television și Tele Images Kids. A fost finanțat pentru canalele Teletoon din Canada și pentru Métropole 6 și Télétoon din Franța.

Premiera în România a fost pe 5 septembrie 2005 pe canalul Cartoon Network (doar primul sezon).

Producție 
Cei de la Atomic Cartoons, cu sediul în Vancouver, British Columbia au scris și produs desenele cu ajutorul programului Adobe Flash. Tele Images Kids au produs animația și vociile pentru versiunea franceză a desenului, iar Films & Television au distribuit desenul în întreaga lume, excepție fiind Spania, Portugalia și Andorra. Premiera animației Atomic Betty a avut loc pe canalul Teleton din Canada pe 6 septembrie, 2004, iar pe Cartoon Network din Statele Unite pe 17 septembrie, 2004. Până acum au fost produse trei sezoane, în total 78 de episoade de jumătate de oră și 156 de un sfert de oră. Mai există încă un episod de o oră, ediție specială de Crăciun intitulată Atomic Betty: The No-L 9.

Povestea 
Betty este o adolescentă tipică care adoră școala, filmele sf, cântă în propria formație și reverii despre condițiile de viață în spațiul cosmic. Locuiește în Moose Jaw Heights (o suburbie ficțională din Moose Jaw, Saskatchewan). Cu toate acestea, Betty descoperă că ea este un înstrăinat. Un lucru necunoscut de către prieteni și familie, este că Betty e dedicată legii și susține pacea galactică fiind un gardian galactic alături de pilotul ei, Istețul și robotul X-5. Aceștia se confruntă cu Maximus I.Q, un superticălos al galaxiei. În ciuda nepopularității ei pe pământ, Atomic Betty este un star în galaxie și are și propriul fan club. În fiecare episod, călătorește prin galaxie acompaniată de echipaj pentru ai învinge pe cei care încalcă legea.

Lansare de DVD 
Warner Home Video a lansat două volume cu serii animate pe DVD în 18 octombrie, 2005 în America de Nord și pe 6 februarie, 2006 în Japonia.

Episoade

Legături externe 
 Official website
 
 Atomic Betty  la   Teletoon
 Atomic Betty la Cartoon Network (UK)
 Atomic Betty la CITV

Desene animate
Cartoon Network
Seriale de animație
Seriale de televiziune franța științifico-fantastice